SERC ist die Abkürzung für:

 Science and Engineering Research Council, eine britische Forschungsorganisation.
 Schwenninger ERC, ehemalige Bezeichnung des Eishockeyvereins SERC Wild Wings.
  Simulated Emergency Response Competition, eine spezielle Form des Wettkampfes im Bereich der Wasserrettung

SERC